Karśnicki – polski herb hrabiowski

Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Karśnicki – polski polityk i ziemianin
 Józef Karśnicki – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Józef Karśnicki – katolicki duchowny, architekt, wykładowca
 Józef Karśnicki  – polski inżynier, harcerz
 Krzysztof Karśnicki – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Robert Karśnicki – polski kolarz torowy
 Karśnicki − polski herb hrabiowski, nadany w zaborze austriackim